Els steht für:
 Els (Kräuterbitter), ein Kräuterschnaps vom Niederrhein 
 Els (Vorname), weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)

geographische Objekte: 
 Els (Gemeinde Albrechtsberg), Katastralgemeinde von Albrechtsberg an der Großen Krems, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Els (Streu),  Nebenfluss der Streu in der Rhön

Els ist der Familienname folgender Personen:
 Ernie Els (* 1969), südafrikanischer Golfer
 Maria Els (* 1956), deutsche Juristin; seit 2018 Regierungspräsidentin der Regierung von Oberbayern

ELS ist die Abkürzung für:
 El Salvador (UNDP-Code)
 Flughafen East London (IATA-Code)
 ELS Eisenbahn Logistik und Service
 Elektronische Leinensicherung, ein Sicherheitskonzept gegen Warendiebstahl.
 Elektronischer Schalter (Zahlungsverkehr), ein ehemaliges elektronisches Zugangsmedium zum RTGS-System der Deutschen Bundesbank
 ELS-Modell, eine astronomische These zur Entwicklung der Milchstraße  (nach den Verfassern Eggen, Lynden-Bell, Sandage)
 Emergency Location Service, eine von Google verwendete Bezeichnung für Advanced Mobile Location, siehe dort
 Einsatzleitsystem, eine Einrichtung im öffentlichen Dienst
 Encyclopedia of Life Sciences, Spezialenzyklopädie für Biologie
 Ensemble de Lancement Soyouz, eine Raketenstartrampe in Kourou, siehe ELS (Startrampe)
 Ergänzte Laut-Sprache
 Europäische Lizenzierungs-Systeme GmbH, ein deutsches Abfallwirtschaftsunternehmen im Dualen System
 Evaporative Light Scattering, Analyseverfahren beim Verdampfungslichtstreudetektor, siehe ELS-Detektor  

Siehe auch:
 Elsbeere
 Eltz, Elz
 Ilz

Abkürzung